Keskküla  ist der Name folgender Orte in Estland:

 Keskküla (Lääne-Nigula), Ort in der Gemeinde Lääne-Nigula, Kreis Lääne
 Keskküla (Märjamaa), Ort in der Gemeinde Märjamaa, Kreis Rapla

Keskküla  ist der Familienname folgender Personen:

 Ando Keskküla (1950–2008), estnischer Maler und Videokünstler